Heuwer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Heuwer, sächsischer Amtshauptmann
 Herta Heuwer (1913–1999), deutsche Imbissunternehmerin